Kapteyn ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Kapteyn (* 1963), US-amerikanischer Physiker
 Jacobus C. Kapteyn (1851–1922), niederländischer Astronom
 Johannes Marie Neele Kapteyn (1870–1949), niederländischer Germanist
 Olga Fröbe-Kapteyn (1881–1962), niederländische Künstlerin
 Willem Kapteyn (1849–1927), niederländischer Mathematiker

Außerdem:
 Kapteyn (Mondkrater), benannt nach Jacobus C. Kapteyn
 Kaptein Mopeds

Siehe auch:
 Kaptein (Begriffsklärung)
 Kapteyn Astronomical Institute, Universität Groningen
 Kapteyns Stern